Монте Негро има више значења:

 Монте Негро (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Монте Негро (Марискала де Хуарез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Монте Негро (Сан Хуан Лалана), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Монте Негро (Сан Хуан Њуми), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Монте Негро (Сантијаго Хокотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Монте Негро (Сантијаго Тилантонго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Монте Негро (Сан Хуан Баутиста Ваље Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Монте Негро (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Монте Негро (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Монте Негро (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику